Рихнов-над-Кнежноу:

 Рихнов-над-Кнежноу — город в Чехии в Краловеградецком крае, административный центр одноимённого района.
 Рихнов-над-Кнежноу — один из 5 районов Краловеградецкого края Чехии.